Соревнования по хоккею на траве на Всеафриканских играх 1995 проходили с 14 по 21 сентября 1995 года в городе Хараре (Зимбабве) среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 6 мужских и 6 женских команд. Впервые на Всеафриканских играх был проведён турнир женских команд.

В мужском турнире победителем в 1-й раз в своей истории стала сборная ЮАР, второе место заняла сборная Египта, бронзовые медали завоевала сборная Кении. Из 15-ти игр мужского турнира фактически состоялось 12; в оставшихся трёх (Кения — Нигерия, Египет — Зимбабве, Египет — Кения) техническая победа (из-за неявки соперника) была присуждена командам, указанным первыми. Это отражено и в таблице результатов игр.

В женском турнире победителем в 1-й раз в своей истории стала сборная ЮАР, второе место заняла сборную Зимбабве, бронзовые медали завоевала сборная Кении. Из 15-ти игр женского турнира фактически состоялось 4; из оставшихся: в шести (Кения — Намибия, Зимбабве — Нигерия, Нигерия — Гана, ЮАР — Намибия, Зимбабве — Кения, ЮАР — Нигерия) техническая победа (из-за неявки соперника) была присуждена командам, указанным первыми; остальные не состоялись из-за неявки обеих команд. Это отражено и в таблице результатов игр.

Турнир по хоккею на траве также являлся квалификационным соревнованием для участия в Олимпийских играх 1996. Квалификацию получали одна мужская и одна женская команда — победители соответствующих турниров; соответственно, их получили мужская и женская сборные ЮАР.

Медалисты

Регламент соревнований 
Команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Начисление очков: за победу — 3 очка (в женском турнире — 2 очка), за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. При равенстве очков преимущество получает команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап

Женщины

Групповой этап

Примечания

Ссылки 
 Страница о мужском турнире на сайте www.todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте www.todor66.com

1995
Хоккей на траве в Зимбабве
Международные спортивные соревнования в Зимбабве
Сентябрь 1995 года